Неарх (, Nearchos) може да се отнася за:

 Неарх, генерал и адмирал на Александър Велики
 Неарх, кратер на луната
 Неарх (керамист), атински керамист и художник на вази ок. 570–555 пр.н.е.
 Неарх от Таранто, философ, политик през 2 век пр.н.е.
 Свети Неарх, арменски мъченик, честван на 22 април
 Неарко (1935–1957), италиански кон, шампион по галоп